Big Mouth – animowany amerykański serial dla dorosłych. Swoją premierę miał na platformie Netflix 29 września 2017 roku.

Fabuła 
Serial opowiada o grupie dojrzewających nastolatków, w tym dwójce przyjaciół, Nicku Birchu i Andrew Gloubermanie, którzy przeżywają różne przygody na przedmieściach Nowego Jorku. Wspierają ich w tym pełniące rolę aniołów stróżów Potwory Hormony: Maurice (który nastręcza Andrew oraz okazjonalnie Nicka i Jaya) i Connie (która nastręcza Jessi i Nicka oraz okazjonalnie Missy).

Obsada głosowa 
 Nick Kroll – Nick Birch, Potwór Hormon Maurice, Trener Steve, Potwór Hormon Rick, Lola Ugfuglio Skumpy i inne role
 John Mulaney – Andrew Glouberman i inne role
 Jessi Klein – Jessi Glaser i inne role
 Jason Mantzoukas – Jay Bilzerian, Guy Bilzerian i inne role
 Jenny Slate – Missy Foreman-Greenwald i inne głosy
 Fred Armisen – Elliot Birch i inne role
 Maya Rudolph – Diane Birch, Hormonella Connie i inne role
 Jordan Peele – Duke Ellington i inne role

Spis odcinków

Odbiór

Krytyka w mediach 
Serial spotkał się z pozytywną reakcją krytyków. Oceny pierwszego sezonu w serwisie Rotten Tomatoes 100% ze 22 recenzji jest pozytywne, a średnia ocen wyniosła 8,1/10. Na portalu Metacritic średnia ocen z 6 recenzji wyniosła 80 punktów na 100.

Nominacje do nagród

Emmy 
2019

 Emmy - Najlepszy program animowany  - za odcinek "The Planned Parent hood Show"

2018

 Emmy - Najlepsza oryginalna muzyka i słowa Mark Rivers - "Totally Gay", wyk. Brendan McKian w odc. "Am I Gay?"

Annie 
2020

 Annie - Najlepszy animowany program telewizyjny

2019

 Annie - Najlepszy animowany program telewizyjny  - za odcinek "The Planned Parenthood Show"
 Annie - Najlepsze indywidualne osiągnięcie: scenariusz animowanej produkcji telewizyjnej  Emily Altman - za odcinek "The Planned Parenthood Show"

2018

 Annie - Najlepszy animowany program telewizyjny  - za odcinek "Am I Gay?"

MTV 
2019

 Złoty Popcorn - Najlepszy program telewizyjny
 Złoty Popcorn - Najlepsza rola komediowa  John Mulaney

Critics’ Choice Television 
2020

 Critics’ Choice Television - Najlepszy serial animowany

Gotham 
2018

 Nagroda Gotham - Najlepszy przełomowy serial - pełnometrażowe odcinki  Andrew Goldberg, Jennifer Flackett, Mark Levin, Nick Kroll

Zobacz też 

 Human resources (serial telewizyjny)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Seriale telewizyjne emitowane od 2017
Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale Netfliksa